Pieve di San Paolo – Arezzo
 Pieve di San Paolo – Capannori
 Pieve di San Paolo – Fivizzano
 Pieve di San Paolo – Vico Pancellorum